Warsberg steht für:

 Warsberg, Adelsgeschlecht, siehe Varsberg #Freiherren von Warsberg
 Warsberg, von 1915 bis 1918 und von 1940 bis 1944 deutscher Name von Varsberg, Gemeinde im Département Moselle, Frankreich
 Burg Warsberg, alternativer Name der Burg Wincheringen, Ruine einer Wasserburg in der Gemeinde Wincheringen, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Haus Warsberg, Schloss in der Stadt Saarburg, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz

Warsberg ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander von Warsberg (1836–1889), österreichischer Regierungsbeamter und Reiseschriftsteller
 Anselm Franz Ernst von Warsberg (1680–1760), deutscher Adliger, Statthalter des Kurfürstentums Mainz